Джонни Даркко () — американский порнорежиссёр, продюсер порнофильмов, порноактёр, фотограф.

Биография 
Карьера Джонни Даркко началась в Чикаго, где он учился и работал в качестве профессионального фотографа, делал снимки для модных журналов.

Даркко переехал в Лос-Анджелес в 1998 году. В Лос-Анджелесе Даркко занялся эротической фотографией, работал для JM Productions и Sin City, а также других компаний. Тогда же Даркко увлёкся видеосъёмкой, работал в качестве второго оператора для Джилл Келли, а потом — в качестве режиссёра под руководством Скотта Тейлора из New Sensations. Так Даркко оказался в порноиндустрии.

Его работы заметил Джон Стальяно, директор известной порностудии Evil Angel, и предложил Джонни Даркко режиссёрский контракт. В 2004 году он открыл собственную студию Darkko Productions на базе Evil Angel и снял несколько серий порнофильмов, ставших популярными, таких как Bet Your Ass, Angels Of Debauchery, Boob Bangers, Suck It Dry, Load Sharing, Sloppy Head, Tiffany & Cumpany, POV Jugg Fuckers и др.

Фильмы Джонни Даркко сняты в стиле гонзо, как и большинство фильмов, выпускаемых Evil Angel. Многие из них сняты в жанре POV (Point Of View), то есть «от первого лица», что придаёт бо́льшую реалистичность происходящему на экране. В нескольких своих работах Даркко выступает и в качестве актёра.

В фильмах Джонни снимались такие порноактрисы как Ева Анджелина, Кармелла Бинг, Саша Грей, Джианна Майклз, Аннет Шварц, Лила Стар, Анджелина Валентайн, Алектра Блу, Дейзи Мэри, Дженна Хейз и др.

Номинации 
 2006 AVN Award — Best Director Of A Non-Feature (Лучший режиссёр короткометражного фильма), фильм — Angels Of Debauchery 2
 2006 AVN Award — Best Oral Sex Scene In A Video (Лучшая видео-сцена орального секса), фильм — Suck It Dry
 2007 AVN Award — Режиссёр года
 2007 AVN Award — Best Oral Sex Scene In A Video (Лучшая видео-сцена орального секса), фильм — Suck It Dry 2
 2010 AVN Award — Best Director, Ethnic Video (Этническое порно: лучший режиссёр), фильм — Asian Fucking Nation 3

Фильмография 
За 7 лет карьеры порнорежиссёра Джонни Даркко снял около ста фильмов.

2003

 Anal Trainer 1 (New Sensations)
 Anal Trainer 2 (New Sensations)
 Anal Trainer 3 (New Sensations)
 Anal Trainer 4 (New Sensations)
 Anal Trainer 5 (New Sensations)
 Anal Trainer 6 (New Sensations)
 Anal Trainer 7 (New Sensations)
 Assume The Position 1 (New Sensations)
 ATM Machine 1 (New Sensations)
 ATM Machine 2 (New Sensations)
 ATM Machine 3 (Digital Sin)
 Biggz And The Beauties 1 (Digital Sin)
 Biggz And The Beauties 2 (Digital Sin)
 Biggz And The Beauties 3 (Digital Sin)
 Biggz And The Beauties 5 (Digital Sin)
 Biggz And The Beauties 6 (Digital Sin)
 Girl Crazy 2 (New Sensations)
 Good Girls Doing Bad Things 3 (New Sensations)
 In Your Mouth And On Your Face 1 (New Sensations)
 Jonni Darkko’s Anal Perversions 1 (Digital Sin)
 Jonni Darkko’s Anal Perversions 2 (Digital Sin)
 Lessons In Lust 2 (New Sensations)
 Teen Dreams 5 (New Sensations)
 Two Dicks In One Chick 6 (New Sensations)
 Young As They Cum 13 (New Sensations)

2004

 Anal Trainer 8 (New Sensations)
 ATM Machine 4 (Digital Sin)
 Biggz And The Beauties 7 (Digital Sin)
 Biggz And The Beauties 8 (Digital Sin)
 Girl Crazy 3 (Digital Sin)
 Groupie Love (Digital Sin)
 Internal Violations 2 (New Sensations)
 Jonni Darkko’s Anal Perversions 3 (Digital Sin)
 Super Naturals 1 (Digital Sin)
 Young As They Cum 15 (Digital Sin)

Все остальные фильмы выпускаются студией Evil Angel.

Сборники

 The Best Of Boob Bangers (Evil Angel), 2007
 Defend Our Porn (Evil Angel), 2008
 Load Warriors (Evil Angel), 2008

В качестве актёра Джонни принял участие в фильмах: Cum To Order, Darkko’s Throat Fucks, In Your Mouth And On Your Face 1, Load Sharing 1 и 2, POV Jugg Fuckers 1 и 2, Sloppy Head 1 и 2, Suck It Dry 1-7, Tiffany And Cumpany, а также в двух сборниках New Sensations — I Love Lauren (2006) и I Love Ashley (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Джонни Даркко на EvilAngel.com
 Джонни Даркко на IAFD

Порнорежиссёры по алфавиту
Порнорежиссёры США